Карнак:
 Карнак — памятник Всемирного наследия, египетская деревня на месте древних Фив.
 Карнакский храм
 Карнак (, ) — деревня и коммуна в Бретани, местонахождение мегалитических курганов.
 Карнакские камни — мегалитический памятник в Бретани.
 Карнак (, ранее Атабай) — село, территория подчинённая городу Кентау, Южно-Казахстанская область.
 Карнак — средневековое городище, ассоциирующееся с современным селом.
 Карнак () — персонаж Marvel Comics.